Fronton – element architektoniczny
 Fronton – jednostka osadnicza w USA, w stanie Teksas
 Fronton – gmina we Francji, w departamencie Górna Garonna
 Marek Korneliusz Fronton – retor rzymski z II wieku